5-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 9 октября 1951 года на арене «Мэйпл Лиф Гарденс», домашней для клуба «Торонто Мэйпл Лифс».

Матч всех звёзд 1951 года, в отличие от четырёх первых «звёздных» игр, когда встречались обладатель Кубка Стэнли и сборная «Звёзд НХЛ», проводился между «Первой командой Звёзд», включавшей в себя игроков только американских клубов и «Второй командой Звёзд», состав которой сформировали в основном игроки «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мейпл Лифс». Игра, впервые в истории матчей звёзд, завершилась вничью, со счётом 2:2.

Атмосфера матча была омрачена исчезновением игрока «Торонто» Билла Барилко 26 августа 1951 года, когда одномоторный самолёт, на котором он возвращался с рыбалки, пропал вместе с пассажирами.

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   (ЗI) = Звёзды I, (ЗII) = Звёзды II, (б) = гол в большинстве

Ссылки 
 
 5-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1951/52

Сезоны НХЛ
1951 год в хоккее
Матчи всех звёзд НХЛ